Die NGC-Objekte von 5501 bis 6000



Nr. 5501 bis 5600

Nr. 5601 bis 5700

Nr. 5701 bis 5800

Nr. 5801 bis 5900

Nr. 5901 bis 6000

Legende 

 Liste Ngcobjekte 5501
Ngcobjekte 5501